Kremmel ist

ein Familienname:
 Erni Singerl, eigentlich Ernestine Kremmel, (1921–2005), deutsche Schauspielerin

ein Ortsname:
 Kremmel (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Kreml (Begriffsklärung)